Antoine Ignace Melling – architetto, pittore, incisore viaggiatore francese
 Harry Melling – attore britannico
 Joseph Melling – pittore francese
 William Melling – attore britannico